Робьон () — коммуна во французском департаменте Альпы Верхнего Прованса.	
 Робьон () — коммуна во французском департаменте Воклюз.